Troeltsch ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Troeltsch (1865–1923), deutscher Theologe und Politiker (DDP)
 Hermann Troeltsch (1886–1943), deutscher Maler und Zeichner
 Rudolf Troeltsch (1870–1950), deutscher Generalstaatsanwalt und Autor

 Wilhelm Troeltsch (1840–1925), Unternehmer und Mitglied des Deutschen Reichstags
Siehe auch:
 Tröltsch